Éjféli leszámolás 1979-ben bemutatott amerikai film, rendezte: Daniel Haller
 Éjféli leszámolás 1983-ban bemutatott amerikai film, rendezte: J. Lee Thompson